BD+03°2562 — одиночная звезда в созвездии Девы на расстоянии приблизительно 8535 световых лет (около 2618 парсеков) от Солнца. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
BD+03°2562 — оранжевый гигант спектрального класса K2III. Видимая звёздная величина звезды — +9,58m. Масса — около 1,14 солнечной, радиус — около 32,4 солнечного. Эффективная температура — около 4095 K, металличность звезды оценивается как -0,71. Возраст звезды определён около 5,25 млрд лет.

Планетная система 
В 2017 году у звезды обнаружена планета (BD+03°2562 b).

Примечания

Ссылки 
 BD+03°2562 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 BD+03°2562 на сайте Планетные системы

Планетные системы
Звёзды «Боннского обозрения»